Příjmení Sheppard nese více různých osobností:

 John Sheppard – fiktivní postava důstojníka Letectva Spojených států v televizním seriálu Stargate Atlantis
 Kate Sheppard (1848–1934) – přední členka hnutí za práva žen na Novém Zélandu a sufražetka
 Mark Sheppard (* 1964) – britský herec
 Melvin Sheppard (1883–1942) – americký atlet
 Scott S. Sheppard (* 1977) – americký astronom